Lekkerkerker ist der Nachname von:

Kees Lekkerkerker (1910–2006), niederländischer Literaturwissenschaftler
Arie Frederik Nelis Lekkerkerker (1913–1972), niederländischer Theologe
Gerrit Lekkerkerker (1922–1999), niederländischer Mathematiker
Jacob Lekkerkerker (* 1975), niederländischer Komponist und Organist
Henk Lekkerkerker, Professor für Physikalische Chemie und Kolloidchemie in Utrecht